Bush steht für:

 Bush Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bush (Band), englische Rockband
 Bush (Bier), belgisches Bier
 Bush (Familienname), Familienname, siehe dort Etymologie und bekannte Namensträger sowie die Familie der USA-Präsidenten George H. W. Bush und George W. Bush
 Bush (Präsidentenfamilie), Familienname einer US-amerikanischen Präsidentenfamilie
 Bush House, Stammsitz des britischen Senders BBC in London, England
 Bush, Abkürzung für Bushaltestelle im Betriebsstellenverzeichnis

Orte im Vereinigten Königreich:
 Bush (Cornwall)
 Bush (Dumfries and Galloway)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bush (Alabama)
 Bush (Illinois)
 Bush (Kalifornien)
 Bush (Kentucky)
 Bush (Louisiana)
 Bush (Maryland)
 Bush (Mississippi)
 Bush City (Kansas)
 Bush Corner (New York)
 Bush Hill Woods (Virginia)
 Bush Manor (Delaware)
 Bush Mill (Virginia)
 Bush Patch (Pennsylvania)
 Bush Pit (Arizona)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bush and Brey Block and Annex, in Salem, Oregon, ID-Nr. 81000505
 Bush Apartments, in Opa-Locka, Florida, ID-Nr. 87001314
 Bush Hill Historic District, in Brooklyn, Connecticut, ID-Nr. 87000012
 Bush Mill, in Nickelville, Virginia, ID-Nr. 08000831
 Bush Stadium, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 95000703
 Bush Street Historic District, in Toledo, Ohio, ID-Nr. 82003609
 Bush Street-Cottage Row Historic District, in San Francisco, Kalifornien, ID-Nr. 82000983
 Bush-Breyman Block, in Salem, Oregon, ID-Nr. 78002298
 Bush-Dubisson House, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 99000549
 Bush-Herbert Building, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 82003959
 Bush-Holley House, in Greenwich, Connecticut, ID-Nr. 88002694
 Bush-Lyon Homestead, in Port Chester, New York, ID-Nr. 82003412
 Bush-Philips Hardware Co., in Columbus, Georgia, ID-Nr. 80001145
 Bush-Usher House, in Lumpkin, Georgia, ID-Nr. 82002467

Siehe auch:
 Busch
 Bush Island
 Bush Township
 Push

Abkürzung